Маргарет Бофорт (англ. Margaret Beaufort) — имя нескольких представительниц английского рода Бофортов, побочной линии английской королевской династии Ланкастер:
 Маргарет Бофорт (1443—1509) — дочь Джона Бофорта, 1-го герцога Сомерсета, мать короля Англии Генриха VII Тюдора.
 Маргарет Бофорт (ок. 1427—1474) — графиня Стаффорд, дочь Эдмунда Бофорта, 2-го герцога Сомерсета, жена Хамфри Стаффорда, графа Стаффорда.
 Маргарет Бофорт (ок. 1409—1449) — графиня Девон, дочь Джона Бофорта, 1-го графа Сомерсета, жена Томаса де Кортни, 13-го графа Девон.